Tapalagă:
 Ștefan Tapalagă (1933, Dorohoi  1994, București), un actor român
 Rodica Tapalagă (1939, Dorohoi  2010, București), o actriță română de teatru și film

Nume de familie românești